Wladimir Borissowitsch Kusmin (; * 31. Mai 1955 in Moskau) ist ein russischer Rockmusiker und Komponist. 2011 wurde ihm der Titel Volkskünstler Russlands verliehen. Seit 1983 hat er über 200 Lieder komponiert und 20 Alben veröffentlicht.

Leben 
Kusmin studierte an der Hochschule für Musik Violine. Mit fünf Jahren spielte er bereits E-Gitarre. Mit sechs Jahren komponierte er das erste Lied. Als er in der sechsten Klasse war, gründete er seine erste Band.

Er arbeitete mit bekannten Musikern und Bands zusammen (Alla Pugatschowa, Alexander Barykin, Nadeschda, Samozwety, Karnawal, Dinamik). Mit der Band Dinamik arbeitete Kusmin 1991–1992 in den USA zusammen.

Diskografie

Alben mit der Band Dinamik 

 1982 – Динамик I
 1982 – Динамик II

Soloalben 

 1983 – Возьми с собой
 1984 – Чудо-сновидения
 1985 – Голос
 1985 – Музыка телеграфных проводов
 1985 – Моя любовь
 1986 – Пока не пришёл понедельник
 1987 – Ромео и Джульетта
 1988 – Смотри на меня сегодня
 1989 – Слёзы в огне
 1991 – Dirty Sounds
 1992 – Crazy About Rock’n’Roll
 1994 – Небесное притяжение
 1992 – Моя подруга Удача (My Girlfriend Luck)
 1995 – Небесное-притяжение
 1996 – Семь морей
 1997 – Две звезды
 1997 – Грешный ангел
 1999 – Наши лучшие дни
 2000 – Сети
 2001 – Рокер
 2002 – Рокер 2
 2003 – О чём-то лучшем
 2006 – Святой ручей
 2007 – Тайна
 2012 – EndOrFin

Literatur, Bücher und Artikel über Wladimir Kusmin 
 Алексеев А. Кто есть кто в российской рок-музыке. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – С. 252–255. – 4000 экз. – ISBN 978-5-17-048654-0 (АСТ). — ISBN 978-5-271-24160-4 (Астрель). — ISBN 978-985-16-7343-4 (Харвест)
 Клепикова Е. «Динамик» / Легенды русского рока (CD). – М.: Мороз Рекордс, 2001.
 Садчиков М. Звёзды-83 // Смена. – 1984.
 Троицкий А. [О творчестве группы «Динамик»] // Троицкий А. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е… — М.: Искусство, 1991. – С. 105–106.
 Фёдоров Е. Рок-группа «Динамик» и Владимир Кузьмин – прошлое, настоящее и звёздное будущее // Фёдоров Е. Рок в нескольких лицах. – М.: Молодая гвардия, 1989. – Гл. 13. – ISBN 5-235-00106-0.
 Черненко В. Простой сюжет? // Молодой дальневосточник. – 1987. – 25 января.

Weblinks 
 Kusmins offizielle Website

Rockmusiker
Geiger
Komponist (Russland)
Sänger
Autor
Gitarrist
Volkskünstler Russlands
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1955
Mann